Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Championships 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl bulharský tenista Grigor Dimitrov, kterého ve druhém kole vyřadil Lucemburčan Gilles Müller.

Vítězem dvouhry se stalnejvýše nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále zdolal jihoafrického tenistu Kevina Andersona po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo třicátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a šestý na trávě.

Nasazení hráčů

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= G Simon
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Goffin
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= T Kokkinakis
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Chardy
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= R Gasquet
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Bolelli
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Ward
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= M Raonic
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= R Nadal
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=78
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Dolgopolov
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3='''6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Andújar
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
ATP World Tour 2015